

Торндейл — місто, штат Техас
 Торндейл — переписна місцевість, штат Пенсільванія